Кратер Блек () — небольшой ударный кратер у восточного лимба видимой стороны Луны. Название дано в честь шотландского (английского) химика и физика Джозефа Блэка (1728—1799) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1976 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Кестнер на северо-западе; кратер Кисс на северо-востоке; кратер Дейл на востоке-юго-востоке; кратер Ансгар на юге и кратер Лаперуз на юго-западе. На северо-востоке от кратера располагается Море Смита. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 19,5 км, глубина 3,2 км.

Кратер имеет чашеобразную форму с небольшим участком плоского дна. Кромка вала хорошо очерчена. Высота вала над окружающей местностью составляет 750 м.

До своего переименования в 1976 г. кратер именовался сателлитным кратером Кестнер F.

Кратер Блек включен в список кратеров с темными радиальными полосами на внутреннем склоне Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Снимки кратера с борта Аполлона-15, Аполлона-16.
 Топографическая карта окрестностей кратера.
  
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны